Zab (Kurdo: Zê; Persa: زاب Zâb; Sirio: ܙܘܐ Zawa) puede referirse a dos ríos del Oriente Próximo, afluentes del río Tigris.
 El Pequeño Zab, que atraviesa el norte de Irán e Irak.
 El Gran Zab que nace en Turquía y desemboca en Irak.